Capayán, dipartimento della provincia di Catamarca, Argentina
 Capayán, località del Dipartimento di Capayán
 Capayán, popolo originario della regione di nord-est dell'attuale territorio dell'Argentina